HTY est un sigle qui peut désigner :
 , une société de services alimentaires et de vente au détail basée à Taipei, Taiwan.

HTY est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Hatay, un petit aéroport civil qui dessert la ville d'Antioche, en Turquie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports